John Barnes kan verwijzen naar:

 John Barnes (voetballer), een Engelse voetballer.
 John Barnes (jazzmusicus), een Engelse jazzsaxofonist en -klarinettist.